Мухтар Муханович Магауин (; 2 февраля 1940; , Семипалатинская область, КазССР, СССР) — советский и казахстанский писатель, , , переводчик, исследователь фольклорного наследия казахов, .

Народный писатель Казахстана (1996). Лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Абая (1984) и Международной премии «За заслуги в тюркском мире» (1997).

Биография 
Происходит из рода жастабан племени абак керей. 

В 1962 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, в 1965 — аспирантуру. Работал заведующим отделом литературной критики газеты «Қазақ әдебиеті».

В 1997 году получил международную премию Фонда деятелей искусств и писателей Турции «За заслуги перед тюркским миром». Премию М. Магауину вручил в Анкаре 7 мая 1998 года лично президент Турецкой Республики Сулейман Демирель.
Его перу принадлежат переводы на казахский язык сборника избранных рассказов Соммерсета Моэма (1968), романа Генри Хаггарда «Копи царя Соломона» (1975), пьесы Николая Погодина «Кремлёвские куранты» и др

Произведения и сборники 
 «Белый снег, пушистый снег» (1969),
 «Голубое марево» (1972),
 «Братья и сёстры» (1974,)
 «Смерть гончей» (1978),
 «Гибель борзого» (1978),
 «Змеиное лето» (1984),
 «Лирическое отступление» (1986),
 «Вешние снега» (1990),
 «Азбука казахской истории»
 «Напевы кобыза»,
 «Кобыз и копье»,
 «Смутное время»,
 «Шахан-Шер — человек — тигр»
 «Дети одного отца»
 историческая книга «Казахская орда».

Награды 
 1970 — Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 1984 — Государственная премия Казахской ССР имени Абая за исторический роман-диологию «Аласапыран»
 1996 (10 декабря) — присвоено почётное звание «Народный писатель Казахстана» () — за большой вклад в отечественную литературу. 
 1997 — Лауреат Международной премии «За заслуги перед тюркским миром». Премию М. Магауину вручил в Анкаре 7 мая 1998 года лично президент Турецкой Республики Сулейман Демирель.
 2005 — Орден Парасат
 1998 - Была вручена в Анкаре 7 мая 1998 года самим Президентом Турецкой Республики Сулейманом Демирелем. Писатель также является лауреатом Государственной премии Казахской ССР им. Абая за роман-дилогию «Вешние воды» (1984) и Государственной премии Республики Казахстан

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Писатели по алфавиту
Писатели Казахстана
Родившиеся в 1940 году
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Народные писатели Казахстана
Литературоведы Казахстана
Фольклористы Казахстана